Квинт Сервилий Цепион (Quintus Servilius Caepio) e име на патрицииански политици на Римската република:

 Квинт Сервилий Цепион (консул 140 пр.н.е.)
 Квинт Сервилий Цепион (консул 106 пр.н.е.), син на предния
 Квинт Сервилий Цепион (проконсул 90 пр.н.е.), син на предния
 Квинт Сервилий Цепион (квестор) († 65 пр.н.е.), син на предния
 Марк Юний Брут, осиновен син на предния, познат под неговото рождено име.